Кленчи-под-Черховем () — местечко, расположено в районе Домажлице Пльзенского края Чешской Республики. На 28 августа 2006 года посёлок насчитывал 1302 жителей. Расстояние до районного центра — 9 км, до краевого — 54 км, до Праги — 137 км в юго-западном направлении.

Первое письменное упоминание о селе датируется 1325 годом. Во второй половине XVII века село стало городом Чо.

В 1946 село носило название Кленеч-под-Черховем (Kleneč pod Cerchovem).
Начиная с 1 декабря 2006 по 10 ноября 2006 деревне вернули статус поселка.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина
 Почта
 Дом приходского священника
 Заповедник «Постриковские пруды»
 Музей Индржиха Шимона Баара

Население

Города-побратимы

Примечания 

Населённые пункты Пльзеньского края
Незавершённые статьи по географии Чехии